Termin serum ima više značenja:
 Serumski fluid
 Krvni serum